Kaynar steht für:

 Kaynar (Kirgisistan), eine Ortschaft in Kirgisistan

Kaynar ist der Familienname folgender Personen:

 Gad Kaynar (* 1947), israelischer Dramaturg, Regissieur, Autor, Übersetzer und Hochschullehrer